Mamma Mia – singel zespołu ABBA
 Mamma Mia! – brytyjski musical
 Mamma Mia! – amerykański film z 2008 roku
 Mamma Mia! – płyta ze ścieżką dźwiękowa z filmu 
 Mamma Mia: Here We Go Again! – amerykański film z 2018 roku
 Mammamia – singel zespołu Måneskin z 2021 roku